Emilio Gabaglio – politico e sindacalista italiano
 Giuseppe Gabaglio – calciatore italiano